El aceites rojo son sustancias creadas como subproductos en las industrias de procesamiento nuclear con una sustancia de composición variable que se forma cuando una solución orgánica, típicamente el fosfato de trinbutilfosfato (TBP, un agente utilizado para extraer metales pesados en plantas de reprocesamiento nuclear) y su diluyente, entra en contacto con el ácido nítrico concentrado a una temperatura superior a 120 °C. 

El aceite rojo es relativamente estable por debajo de 130 °C, pero puede descomponer explosivamente cuando su temperatura supera los 130 °C. Tres eventos de aceite rojo han ocurrido en los Estados Unidos: en el Hanford Site en 1953, y en el planta de energía nuclear de Savannah River (SRS) en 1953 y 1975. Una explosión de aceite rojo también ocurrió en 1993 en el sitio de Tomsk-7 en Seversk, Rusia.

Los tipos genéricos de equipos capaces de producir aceite rojo en el complejo se clasifican como evaporados, concentradores de ácido y desnitradores. Los productos químicos necesarios para producir aceite rojo son, como mínimo, el TBP y el ácido nítrico; otros productos químicos contribuyentes pueden incluir diluyente (kerosene-como líquido utilizado para diluir el TBP) y/o metal en fase acuosa nitratos.

Los controles para la prevención o mitigación de una explosión de aceite rojo generalmente se clasifican como controles
para temperatura, presión, masa y concentración. El mantenimiento de una temperatura inferior a 130 °C es
generalmente aceptado como un medio para prevenir explosiones de petróleo rojo. Una ventilación suficiente sirve para evitar que la presión destruya el recipiente de proceso, a la vez que proporciona los medios para que refrigeración por evaporación evite que el aceite rojo llegue al desbordamiento térmico. Los controles de masa utilizan decantadors o Hidrociclóns para eliminar los productos orgánicos de las corrientes de alimentación que entran en los equipos de proceso capaces de producir aceite rojo. Limitar el total de TBP disponible es otro control de masa que mitiga la consecuencia de una explosión de aceite rojo limitando su máxima energía explosiva disponible. Finalmente, se puede utilizar el control de concentración para mantener el ácido nítrico por debajo de 10 M (moles/litro). Un estudio del gobierno de los EE.UU. concluyó que ninguno de los controles debe ser usado solo; más bien, deben ser usados juntos para proporcionar una defensa efectiva en profundidad para la prevención de una explosión de petróleo rojo.

Etileno 
Dentro de la industria del etileno, el "aceite rojo" es un orgánico contaminante que se encuentra frecuentemente en torre cáusticas. El "aceite rojo" es un polímero orgánico que se forma a partir de la condensación de aldol de acetaldehído en una solución de hidróxido de sodio. Inicialmente, el acetaldehído forma un aceite de color amarillo claro flotante. Rápidamente esto continuará polimerizándose en un color más familiar, el orangish/rojo - de ahí el término "aceite rojo". Este aceite rojo, especialmente cuando envejece, forma un aceite pesado más pegajoso que es difícil de separar. Esto causa problemas de ensuciamiento y taponamiento en la torre cáustica y en los sistemas de manejo de sosa cáustica gastada aguas abajo, lo que hace que el aceite rojo sea un contaminante que es monitoreado muy de cerca en la industria.

Enlaces externos 
 http://www.dnfsb.gov/sites/default/files/Board%20Activities/Reports/Technical%20Reports/TECH-33.pdf Control de explosiones de petróleo rojo en instalaciones nucleares de defensa] (PDF], 120KB). Junta de Seguridad de las Instalaciones Nucleares de Defensa, 2003.
 Maugans, C.; Howdeshell, M.; De Haan, S.; "The Effects of Caustic Tower Operations and Spent Caustic Handling on the Wet Air Oxidation (WAO) of Ethylene Spent Caustic", 2009 Ethylene Producers Conference, Tampa, FL. 2009. }. - "www.water.siemens.com